Экспре́сс (от лат. expressus — «усиленный»):

Транспорт 
 Экспрессы — транспортные средства для поездок на дальние расстояния с повышенной против обычного скоростью.
 Экспресс — скорый фирменный пассажирский поезд РЖД.
 Восточный экспресс — пассажирский поезд класса «люкс», курсирующий между Парижем и Стамбулом с 1883 года.
 Надземный экспресс — система легкорельсового транспорта, планируемая к строительству в Санкт-Петербурге.
 Хогвартс-Экспресс — поезд из вымышленного мира Гарри Поттер.
 АСУ «Экспресс» — автоматизированная система управления резервированием мест и билетно-кассовыми операциями, предназначенная для бронирования мест в поездах дальнего следования на внутренних российских линиях.
 Express (первоначальное название Catalonia) — трёхпалубный скоростной пассажирский и автомобильный паром-катамаран.

Космические аппараты 
 «Венера-экспресс» — космический аппарат Европейского космического агентства, предназначенный для изучения Венеры.
 «Марс-экспресс» — космический аппарат Европейского космического агентства, предназначенный для изучения Марса.
 «Экспресс» — серия геостационарных российских телекоммуникационных спутников.
 «Экспресс» — космическая платформа российской компании НПО ПМ для создания телекоммуникационных спутников.

Газеты и журналы 
 «Экспресс» — украинская газета.
 Daily Express — ежедневный британский таблоид.
 «Спорт-Экспресс» — российская ежедневная газета о спорте.
 L’Express — французский еженедельный информационно-политический журнал.
 «Экспресс-газета» — российская еженедельная газета-таблоид.
 Expressen — шведская вечерняя газета.

Кино 
 «Полуночный экспресс» — драматический фильм 1978 года.
 «Полярный экспресс» — детский мультфильм 2004 года.
 Экспресс: История легенды спорта Эрни Дэвиса — спортивная драма 2008 года.

Другое 
 Нова Экспресс — роман Уильяма Берроуза.
 Орион Экспресс — российский оператор спутникового телевидения.
 Express (Express.js) — веб-фреймфорк для Node.js.
 Express — венгерская рок-группа.
 Express — песня Кристины Агилеры 2010 года.
 Экспресс — тип ставки в букмекерскрой конторе.

См. также 
 Эспрессо